

Pessoas
 Charles Kaboré
 Gaston Kaboré
 Mohamed Kaboré
 Moussa Kaboré